Vejlby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Vejlby Sogn (Middelfart Kommune)
 Vejlby Sogn (Grenaa Kommune), heute Norddjurs Kommune
 Vejlby Sogn (Århus Kommune)
 Vejlby Sogn (Fredericia Kommune)
 Vejlby Sogn (Rougsø Kommune), heute Norddjurs Kommune